Timur i jego drużyna
 Timur i jego drużyna (film 1940)
 Timur i jego drużyna (film 1976)